Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 2013 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 2013. Rozegrano dwa turnieje finałowe, suma punktów zdobytych w obu turniejach decydowała o kwalifikacji końcowej, z tym że najlepsza czwórka rozegrała jeszcze dodatkowo bieg finałowy, również liczony do końcowej punktacji. Tytuł zdobył Niels Kristian Iversen.

Klasyfikacja końcowa 
 Finały: Slangerup (24 maja 2013), Holsted (30 sierpnia 2013)

Bibliografia 
 Niels Kristian Iversen najlepszy w I finale Indywidualnych Mistrzostw Danii
 Niels Kristian Iversen mistrzem Danii
 Niels-Kristian Iversen blev en suveræn vinder af den individuelle DM-titel 2013 

2013
2013 w sporcie żużlowym
2013 w Danii